Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2008—2009 стартовал 27 января 2009 года. Пары участников определились по итогам группового турнира Евролиги.

1/8 финала

Бурж Баскет — Гамбринус — 2 — 1

Умана Рейер — МиЗо Печ 2010 — 0 — 2

Халкон Авенида — ЦСКА — 2 — 1

МКВ Евролизинг — Висла Кэн-Пак — 2 — 1

УГМК — ТЕО — 2 — 0

Спартак — ЗВВЗ УСК — 2 — 0

Рос Касарес — Брокер Кошице — 2 — 0

Фенербахче — Лотос — 2 — 1

1/4 финала

Бурж Баскет — МКВ Евролизинг — 0 — 2

Халкон Авенида — МиЗо Печ 2010 — 2 — 0

УГМК — Фенербахче — 2 — 0

Спартак — Рос Касарес — 2 — 1

Финал четырёх 
Финал четырёх розыгрыша чемпионата Евролиги по баскетболу среди клубных женских команд в сезоне 2008—09 состоялся в Саламанке (Испания) в «Multiusos Sanchez Paraiso» 3 и 5 апреля 2009 года. Решение о проведении финальной части розыгрыша лиги в Саламанке было объявлено 3 марта 2009 года. Испания во второй раз принимала финальную часть розыгрыша Евролиги.

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика Евролиги ФИБА 2008/09 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2008/09

Женская Евролига
2009 год в баскетболе